Vilner ist der Familienname folgender Personen:

 Meir Vilner (1918–2003), israelischer kommunistischer Politiker
 für Victor S. Vilner siehe Wiktor Semjonowitsch Wilner (1925–2017), russischer Künstler